Финал Кубка Бельгии по футболу 2014/2015 состоялся 22 марта 2015 года. «Брюгге» переиграл «Андерлехт» со счётом 2:1 и стал обладателем Кубка Бельгии.

Путь к финалу

Финал

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на soccerway.com

2015
Бельгия
Матчи ФК «Брюгге»
Матчи ФК «Андерлехт»
События 22 марта
Март 2015 года
Спорт в Бельгии в 2015 году
Спортивные соревнования в Брюсселе